Seznam vsebuje samo zgradbe, ki so že zgrajene in ne vsebuje struktur kot so radijski stolpi s kabli. 

V gradnji so še višje strukture kot npr. 1000 metrski Kraljevi stolp, veliko je tudi predlaganih kot npr. Sky City.  

Za seznam po kategorijah glej: Seznam najvišjih zgradb in struktur na svetu po kategorijah

Galerija nekaterih zgradb

Glej tudi 
 Seznam najvišjih stavb v Sloveniji

Zunanje povezave 

 SkyscraperCity

Nebotičniki
Arhitektura
Zgradbe
Visokotehnološka arhitektura]]